Helynevek
 Amerikai Egyesült Államok
 Baden (Maryland)
 Baden (Pennsylvania)
 Ausztria
 Badeni járás: ausztriai járás (Alsó-Ausztria)
 Baden bei Wien: ausztriai kisváros (Alsó-Ausztria)
 Franciaország
 Larmor-Baden: franciaországi település (Bretagne)
 Kanada
 Baden: kanadai kisváros (Ontario)
 Németország
 Baden-Württemberg: németországi szövetségi tartomány
 Baden-Baden németországi város Baden-Württemberg tartományban (1931 előtti neve Baden)
 Baden: németországi borvidék
 Baden: a németországi Achim városrésze (Alsó-Szászország)
 Svájc
 Badeni kerület: svájci kerület (Aargau kanton)
 Baden: svájci kisváros (Aargau kanton)

Történelmi helynevek
 Baden: „Baden in Baden” németországi város neve (1931-ig), Baden-Baden (1931-től)
 Badeni Őrgrófság: a Német-római Birodalom tagállama (1112–1535, 1771–1803)
 Baden–Baden: őrgrófság, a Német-római Birodalom tagállama  (1535–1771)
 Baden–Durlach: őrgrófság, a Német-római Birodalom tagállama (1535–1771)
 Badeni Nagyhercegség: németországi nagyhercegség (1806–1918)
 Baden: a Német Birodalom tartománya (1871–1952)
 Württemberg-Baden: németországi szövetségi tartomány (1945–1952)
 Dél-Baden (Südbaden): németországi kormányzati kerület (1952–1972)
 Badeni Grófság: dél-német grófság (1415–1798), 1648-tól a svájci államszövetség tagja, 1798-tól kanton 
 Baden kanton: a Helvét Köztársaság kantonja (1798–1803), ma Aargau kanton része
 Baden: South San Francisco amerikai város eredeti neve (Kalifornia, San Mateo megye)

Személynevek
 Badeni-ház (Haus von Baden) német őrgrófi dinasztia, Baden uralkodói
 Robert Baden-Powell (1857–1941) a cserkészmozgalom alapítója
 Roberto Baden Powell de Aquino (1937–2000) brazil gitáros

Egyéb
 badeni emelet: a földtörténeti miocén kor egyik regionális korszaka
 badeni agyag: középső miocén kori üledéksor
 badeni kultúra vagy péceli kultúra: a Baden bei Wien melletti Königshöle-barlangban talált leletek után elnevezett régészeti kultúra

Lásd még
 Badeni család (Haus von Badeni) galíciai eredetű lengyel–osztrák grófi család
 Kasimir Felix Badeni (1846–1909) osztrák politikus, 1895–97 között Ciszlajtánia miniszterelnöke